Зика:

Топоним 
 Зика — лес в Уганде.

Биология 
 Вирус Зика — вирус рода Flavivirus, названный по лесу в Уганде;
 Лихорадка Зика — заболевание, вызванное вирусом Зика.
 Вспышка лихорадки Зика в Латинской Америке

Фамилии 
 Зика, Зденек (1950—2014) — чехословацкий гребец.
 Зика, Рихард (1897—1947) — чешский скрипач и композитор.

См. также 
 Зико
 Sika AG (Зика) — швейцарская химическая компания.

